Вирфуріле () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Вирфуріле () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Вирфуріле.
 Вирфуріле () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Валя-Келугеряске.